

Cinema 
 Revolt – film di  Joe Miale del 2017

Musica 
 Revolt – album dei 3 Colours Red del 1999
 Revolt – singolo dei Muse del 2016

Altro 
 Revolt – emittente televisiva statunitense
 Re-Volt – videogioco di corse del 1999